Helena je lahko:

 Helena, v grški mitologiji hči Zevsa
 Helena, žensko osebno ime
 Helena, Saturnov satelit
 Helena, roman Marije Kmet
 Sveta Helena, (razločitev)